Cieński – nazwisko polskie.

 Jan Cieński
 Kazimierz Cieński
 Leszek Cieński
 Ludomir Cieński
 Marcin Cieński
 Michał Cieński
 Stanisław Cieński
 Tadeusz Cieński
 Włodzimierz Cieński

Zobacz też 
 Kaplica Cieńskich w Oknie